Maurier peut se référer à :
 Angela du Maurier (1904–2002), romancière britannique
 Benjamin Aubery du Maurier (1566-1636), conseiller d'État et ambassadeur français
 Claire Maurier (1929-), actrice française
 Daphne du Maurier (1907-1989), romancière britannique
 George du Maurier (1834-1896), écrivain franco-britannique
 Gerald du Maurier (1873-1934), acteur britannique
  (1865–1915) officier britannique
 Jeanne Maurier (1921-2017), résistante française, Juste parmi les nations ;
 Louis Aubery du Maurier (1609-1687), écrivain français

Divers
 Prix Du Maurier, prix littéraire canadien
 Du Maurier, une marque de cigarette canadienne
Patronyme français